Spectre (engelska, ’våldnad’) kan syfta på:

 S.P.E.C.T.R.E., en fiktiv kriminell organisation i James Bond-världen.
 Spectre (film), en James Bond-film från 2015.
 Spectre (superhjälte), en seriefigur från DC Comics.
 Spectre (säkerhetshål), ett säkerhetshål i mikroprocessorer som blev känt 2018.